Табе́рнес-Бла́нкес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Население 9426 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 Sede oficial del Ayuntamiento de Tabernes Blanques
 

Муниципалитеты Валенсии